Andreas Hedlund (1973) – musicista svedese
Garrett Hedlund (1984) – attore statunitense
Göthe Hedlund (1918-2003) – pattinatore di velocità su ghiaccio svedese
Guy Hedlund (1884-1964) – attore statunitense
Mikael Hedlund (1976) – bassista e compositore svedese
Per-Erik Hedlund (1897-1975) – fondista svedese
Roland Hedlund - attore svedese
Simon Hedlund (1993) – calciatore svedese